Вроцлав:
 Вроцлав (город)
 Вроцлав (стадион)
 Вроцлав (аэропорт)